Poniższa lista zawiera kraje uporządkowane według wielkości produkcji moreli w 2017 roku w oparciu o dane FAO opublikowane w maju 2018 roku.
Dane zawierają produkcję owoców moreli pospolitej z wyłączeniem produkowanej w Azji moreli japońskiej.

Linki zewnętrzne 
 Pełna Lista FAO

Przypisy 

Sadownictwo
Listy krajów według wielkości produkcji
Listy związane z rolnictwem